Шаханга — фамилия.

 Шаханга, Альфредо — танзанийский легкоатлет.
 Шаханга, Гидамис — танзанийский легкоатлет.